Power ("potere" in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Power – film del 1916 diretto da Fred E. Wright
 Power – film del 1918
 Power – film del 1928 diretto da Howard Higgin 
 Power - Potere (Power) – film del 1986 diretto da Sidney Lumet
 Power – film del 2014
 Power – film telugu del 2014

Informatica 
 PowerPC – architettura di microprocessori RISC creata nel 1991 dall'alleanza Apple-IBM-Motorola, conosciuta come AIM
 Power-up – termine inglese utilizzato nei videogiochi per definire dei particolari oggetti che danno una particolare abilità al giocatore o incrementano il punteggio di gioco quando collezionati
 POWER (acronimo di Performance Optimization With Enhanced RISC) – set di istruzioni RISC sviluppata da IBM, utilizzata come base per la creazione dell'architettura PowerPC (destinata ai PC Macintosh, ad alcune workstation IBM e ad applicazioni embedded), a cui rimane molto simile

Musica 
 Power metal – sottogenere dell'heavy metal che prende spunto dall'heavy metal classico e dallo speed/thrash metal
 Power pop – sottogenere del pop rock, che si caratterizza per l'utilizzo di melodie semplici ed essenziali ispirate ai gruppi anni sessanta, combinate con riff di chitarra abbastanza potenti e da una struttura ritmica tipiche dell'hard rock
 Power ballad – brano, solitamente lento e melodico, caratterizzato da sonorità dolci, toccanti ed evocative e che arriva ad esplorare temi sentimentali come la nostalgia e la gelosia, la rottura, l'abbandono o semplicemente una dichiarazione d'amore
 Power – album dei Kansas del 1986
 Power – album di Ice-T del 1988
 Power – singolo degli Helloween del 1996, dall'album The Time of the Oath
 Power – singolo di Kanye West del 2010, dall'album Dark Twisted Fantasy
 Power – singolo dei BAP del 2012
 Power – singolo delle Little Mix del 2017, dall'album Glory Days
 Power – brano musicale degli EXO del 2017, dall'album The War
 Power – singolo di Ellie Goulding del 2020

Persone
Alan Power – calciatore irlandese
Arthur Power – ammiraglio britannico
Cat Power – cantautrice statunitense
Cat Power – wrestler canadese
Hartley Power – attore statunitense
Henry Power – medico britannico
John Power – chitarrista e bassista britannico
Lee Power – ex calciatore irlandese
Leonel Power – compositore inglese
Paul Power – ex calciatore britannico
Ramón Power y Giralt – politico e militare portoricano
Robert Power – ciclista australiano
Romina Power – attrice, cantante e personaggio televisivo statunitense naturalizzata italiana, figlia di Tyrone
Samantha Power – diplomatica, accademica e giornalista statunitense di origine irlandese
Seon Power – calciatore trinidadiano
Taryn Power – attrice statunitense
Thomas S. Power – generale statunitense
Tyrone Power – attore statunitense, figlio di Tyrone Sr
Tyrone Power Jr – attore e cantante statunitense, figlio di Tyrone
Tyrone Power Sr – attore britannico
Will Power – pilota automobilistico australiano

Televisione 
 Power – serie televisiva statunitense del 2014
 Power Rangers – franchise di serie televisive d'azione per ragazzi che racconta le avventure di giovani teenager che si trasformano nei supereroi omonimi.

Altro
 Power – località statunitense del Montana
Alex Power – personaggio dei fumetti della Marvel Comics

Pagine correlate 
Max Power
Powers